Neuendorfer See kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Neuendorfer See (Am Mellensee) – sjö, Brandenburg, 
  Neuendorfer See (Unterspreewald) – sjö i Tyskland,